Гро-де-Во () — округ у Швейцарії в кантоні Во.
Адміністративний центр — Ешалан.

Громади

Примітки 

Округи кантону Во